Chrome steht für:

 Chrome (Computerspiel), Computerspiel von Techland
 Google Chrome, Webbrowser von Google
 S3 Chrome, Grafikchip von S3 Graphics
 Chrome (Band), amerikanische Band
 Chrome (Sänger), britischer R&B-Sänger
 Chrome (Album), Musikalbum der Gruppe Dat Adam
 Chrome (Mario-Pavone-Album). Jazzalbum von Mario Pavone (2017)
 Chrome (Lied) des deutschen Rappers Fler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chrome (Kalifornien)
 Chrome (New Jersey)
 Chrome (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Chrom (Begriffsklärung)
 Crome